Arthur Mirouel (1872 - 1951), un homme politique français. 
 Paul Marie Mirouel (1869 - 1958), un militaire français.